

Чартер-Оук — місто, штат Айова
 Чартер-Оук — переписна місцевість, штат Каліфорнія